Koshi désigne :
 Koshi (zone), au Népal ;
 province de Koshi au Japon ;
 le koshi était une chaise à porteurs japonaise ;
 les hanches : mot japonais très utilisé dans les arts martiaux et notamment le shintaido ;
 un patronyme notamment porté par Kazuhiro Koshi, un skeletoneur japonais.
Koshi (instrument de musique), fabriqué en France.

Voir aussi 
Kōshi Rikudō, un mangaka.